Григо́рий Трофи́мович Семёнов:
 Семёнов, Григорий Трофимович (1903—1970) — Герой Социалистического Труда.
 Семёнов, Григорий Трофимович (1919—1981) — полный кавалер ордена Славы.